George Moore – chitarrista, ex-componente dei Trivium
George Moore – pentatleta statunitense
George Moore – scrittore irlandese
George Edward Moore – filosofo britannico
George Foot Moore – storico, teologo e semitista statunitense